Обхваща Дунавската равнина и Предбалкана /до 600-700 м н.в/. В посока от север на юг промяната на почвообразуващите скали, климата и растителната покривка обуславя и промяна на почвените типове и техните съчетания.

Разпространени са предимно зоналните почвени типове – черноземни почви /54% от площта/ и сиви горски почви /39% от площта/.

География на България
Почви в България